Новодви́нск — город на севере Архангельской области. Административный центр административно-территориальной единицы в статусе города областного значения и муниципального образования в статусе городского округа Новодвинск.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование Новодвинск включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

География 
Город расположен на левом берегу протоки Мечка-Полой реки Северной Двины, в 8,5 км от железнодорожной станции Исакогорка, в 10 км от федеральной автодороги  «Холмогоры», в 20 км к югу от Архангельска (по автодороге 27 км), в 48 км от села Холмогоры.

История 
В 1924 году брат и сестра Карельские из деревни Захарово основали коммуну «Красная заря», построив два дома в безлюдном местечке на левом берегу протоки Мечка-Полой реки Северной Двины.

7 апреля 1935 года здесь началось строительство сульфит-целлюлозного комбината, названное Архбумстроем. 1 мая 1938 года было решено создать лагерь для осуждённых Мечкострой в составе Архлага для использования труда заключённых в строительстве. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1941 года населённый пункт имени Ворошилова при строительстве получил свой первый официальный статус, был отнесён к категории рабочих посёлков и назван Ворошиловским, так как построенный в 1940 году комбинат уже с 1936 года носил имя К. Е. Ворошилова.

В 1957 году посёлок Ворошиловский Исакогорского района города Архангельска был переименован в посёлок Первомайский.

В 1977 году численность жителей посёлка приблизилась к 50 000 человек. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 ноября 1977 года посёлок городского типа Первомайский получил статус города областного подчинения и назван Новодвинском. 24 ноября принято считать днем рождения города.

Климат 
Город Новодвинск приравнен к районам Крайнего Севера.

Климат схож с климатом близко расположенного города Архангельска, однако имеет более континентальные черты

Официальная символика 

 Герб Новодвинска
Герб города Новодвинска утверждён советом депутатов муниципального образования город Новодвинск третьего созыва от 22 февраля 2007 года решением № 105.

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле с волнистой лазоревой оконечностью зелёная снежинка о шести длинных подобных еловым ветвям лучах, перемежающихся шестью же короткими заострёнными лучами. В вольной части — герб Архангельской области. Щит увенчан  установленного образца».

 Флаг Новодвинска
Флаг города утверждён советом депутатов муниципального образования город Новодвинск третьего созыва от 22 февраля 2007 года решением № 105.

Описание флага муниципального образования город Новодвинск гласит: «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „город Новодвинск“ в белом, синем и зелёном цветах».

Автор герба и флага: Олег Алиев (Свириденко), г. Вологда.

Состав муниципального образования 
В соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» в редакции от 7 июля 2011 года в границы муниципального образования город Новодвинск входят:
 город Новодвинск;
 деревня Павлово.
В предыдущих редакциях областного закона, принятых до 15 февраля 2010 года, в границы муниципального образования также входили территории земельного участка «Коммуна».

Площадь территории муниципального образования по данным на 1 января 2010 года составляет 41 км², в том числе:
 застроенные земли: 9,94 км²;
 сельскохозяйственные угодья муниципального образования: 3,55 км²;
 лесные угодья: 14,15 км²;
 водоемы: 0,51 км².

Органы местного самоуправления 
В соответствии с Уставом муниципального образования город Новодвинск органы местного самоуправления имеют следующую структуру:
 городской совет депутатов муниципального образования город Новодвинск;
 глава муниципального образования город Новодвинск;
 администрация муниципального образования город Новодвинск;
 ревизионная комиссия муниципального образования город Новодвинск.

Состав городского округа

Население 

По данным предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на 1 января 2011 года численность городского населения муниципального образования город Новодвинск составила 40 574 человека (3,4 % численности населения области (без учёта Ненецкого автономного округа), уровень безработицы 1,9 %. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства за 2010 год составила 18 827 руб. (среднеобластной показатель 21 699 руб.).

По данным администрации муниципального образования город Новодвинск по состоянию на 1 января 2010 года всё население городского округа проживает в городе Новодвинске и составляет 41 851 человека. Население в трудоспособном возрасте 25 597 человек, безработных 748 человек. Среднемесячная зарплата работника 16 821,9 руб.

Экология 
Согласно официальной статистике, по числу некоторых заболеваний, например, щитовидной железы, Новодвинск опережает города области и входит в число наиболее загрязнённых городов страны.

Улицы и площади города

Образование 
Общеобразовательные учреждения:
 средняя общеобразовательная школа № 1;
 средняя общеобразовательная школа № 2;
 средняя общеобразовательная школа № 3;
 средняя общеобразовательная школа № 4, реорганизована с переездом в здание СОШ № 8, на её месте открыли детско-юношеский центр;
 средняя общеобразовательная школа № 6;
 средняя общеобразовательная школа № 7;
 средняя общеобразовательная школа № 8, была реорганизована, путём объединения со средней общеобразовательной школой № 4 с сохранением наименования МОУ «СОШ № 4». Структурные подразделения: центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции — центр «Гармония», детский сад;
 Новодвинская гимназия.

Учреждения дошкольного образования:

 центр развития ребёнка — детский сад № 10 «Веночек»;
 детский сад № 12 «Солнышко»;
 детский сад № 13 «Березка»;
 детский сад № 14 «Родничок»;
 ЦРР — детский сад № 17 «Малыш»;
 детский сад «Лесовичок»;
 детский сад «Радуга»;
 детский сад «Чебурашка».

Учреждения дополнительного образования:
 детско-юношеский центр;
 детско-юношеская спортивная школа;
 дом детского творчества;
 Школа искусств.
Профессиональные образовательные учреждения:
 Новодвинский индустриальный техникум.
 дом молодёжи

Экономика 
Ведущие предприятия города:
 Архангельский ЦБК;
 завод железобетонных изделий;
 Архангельский фанерный завод.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2009 год составил 13,43 млрд рублей.

Транспорт города 
Через Новодвинск проходит трасса Архангельск — Исакогорка — Новодвинск — Кехта — Холмогоры, она следует по центральным улицам Мира, Третьей пятилетки, 50-летия Октября, Фронтовых бригад.

Ранее в Новодвинске действовало до 4 городских автобусных маршрутов. В настоящее время остался лишь один из них, № 1 Центральная проходная АО «АЦБК» — Проходная 3-й очереди АО «АЦБК». В 2011 году перевозки по маршруту были приостановлены. Вплоть до сентября 2020 года, когда начал действовать контракт, заключённый администрацией города с перевозчиком по итогам конкурса, проведённого в августе, маршрутом официально могли пользоваться только работники АЦБК и АФЗ.

Несмотря на существование городского автобусного сообщения, большую часть пассажиров перевозят пригородные и межмуниципальные маршруты, проходящие по центральным улицам города:

 144 г. Новодвинск (берег) — г. Архангельск (МРВ);
 144э г. Новодвинск (берег) — г. Архангельск (МРВ) («э» — экспресс; версия маршрута 144 с остановками только в Архангельске и Новодвинске, перевозки осуществляются микроавтобусами);
 145 г. Новодвинск (берег) — остров Краснофлотский — Архангельск (автовокзал);
 260 г. Новодвинск (ул. Уборевича) — пос. Турдеево;
 262 г. Новодвинск (ул. Димитрова) — дер. Григоровская;
 265 г. Новодвинск (ул. Димитрова) — дер. Негино с заездом в СНТ «Зори Севера»;
 267 г. Новодвинск (ул. Уборевича) — Муниципальное кладбище;
 524 г. Архангельск (автовокзал) — г. Новодвинск — с. Холмогоры, в период паводка автобус ходит до дер. Анашкино.

В городе работают несколько служб такси.

Средства массовой информации города 
 газета «Бумажник»;
 газета «Новодвинский рабочий»;
 телекомпания «Норд-ТВ», вещающая на канале ТНТ;
 рекламная газета «Рейтинг»;
 рекламная газета «Весточка»;

Спортивные сооружения 
 спорткомбинат «Двина»;
 детско-юношеская спортивная школа;
 бассейн «Водолей»;
 стрелковый тир (центр олимпийского резерва «Поморье»);
 конно-спортивный клуб «Чародей»;

Культура 
 Новодвинский ГКЦ, расположен на Комсомольской площади (не действует);
 дворец культуры (ул. Фронтовых бригад);
 Кинотеатр «Дружба» на пересечении ул. 50-летия Октября и ул. Космонавтов.
 МУК «Новодвинска централизованная библиотечная система»

Религия 

 Новоапостольская церковь.
 Церковь Сошествия Святого Духа на пересечении улиц Мира и 3-й Пятилетки.
 Церковь Покрова Божией Матери.

Достопримечательности 
 Центральная аллея по улице 50-летия Октября.
 Парк на берегу протоки Мечка-Полой реки Северной Двины.

См. также 
 Архангельский ЦБК

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации города Новодвинск 
 [mapq37.narod.ru/map1/iq37128129130.html Топографическая карта Q-37-128,129,130. Архангельск — 1 : 100 000]

Города Архангельской области
Города, основанные в XX веке
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области
Городские округа Архангельской области
Новодвинск